Померо́ль — топоним и наименование во Франции:

 Помероль () — коммуна в департаменте Аверон. 
  () — коммуна в департаменте Жиронда. 
 Помероль — винодельческий апеласьон Бордо (регион Либурне). 
  () — коммуна в департаменте Эро.
  — усадьба XIX века в департаменте Жиронда, близ города Бордо.